Список станцій Українських залізниць

Ш